Соревнования по бегу на 5 миль среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 15 и 18 июля. Приняли участие 36 спортсменов из 14 стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований